Azot fluoride se može odnositi na:

 Azot trifluorid, NF3
 Azot difluorid radical, ·NF2
 Azot monofluorid, NF
 Difluoroamino radikal, ·NF2
 Azot pentafluorid, NF5
 Diazo difluorid, N2F2
 Diazo tetrafluorid, N2F4
 Fluor azid N3F
 Tetrafluoroamonijum, NF4+

Азотни флуориди